Vatin (, , ) este o localitate în Districtul Banatul de Sud, Voivodina, Serbia.

Localități din Voivodina
Localități din Banatul sârbesc